CLIS ist die Abkürzung von:

 Carcinoma lobulare in situ, auf deutsch Lobuläres Karzinom in situ, eine Neoplasie der Brustdrüse
 Commission Locale d’Information et de Surveillance, fr., dt. lokaler Ausschuss zur Information und Überwachung
 completely locked-in syndrome, eng., dt. vollständiges Locked-in-Syndrom

CLIS